Stee ist der Familienname folgender Personen:

 Fons van der Stee (1928–1999), niederländischer Politiker (KVP, CDA)
 Henk van Stee (* 1961), niederländischer Fußballspieler und -trainer